Politieke onschendbaarheid
 Diplomatieke onschendbaarheid
 Juridische onschendbaarheid
 Koninklijke onschendbaarheid
 Parlementaire onschendbaarheid
 Lichamelijke integriteit, ook wel lichamelijke onschendbaarheid, lichamelijke onaantastbaarheid of onaantastbaarheid van het lichaam genoemd

agina)